Джамму:

 Джамму — регион в Индии.
 Джамму — город в Индии.
 Джамму — округ в Индии.

См. также 
 Джамму и Кашмир (значения)